Westmoreland County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Westmoreland County (Connecticut) – bývalý okres státu Connecticut
 Westmoreland County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Westmoreland County (Virginie) – okres státu Virginie